
Termin -{EP1}- ima više značenja.

 EP1 receptor, ćelijski receptor
 EP1 (EP), album grupe -{The Kleptones}-